GRB puede referirse a:
 Brote de rayos gamma (también conocido como GRB en sus siglas en inglés, BRG en español), destello de rayos gamma asociado con explosiones extremadamente energéticas en galaxias distantes.
 GRB, banda de hardcore punk de Barcelona.
 GRB, álbum del grupo de hardcore punk GRB.